Le canton de Bazoches peut désigner les divisions administratives françaises suivantes :
 Le canton de Bazoches, un ancien canton situé dans le département de l'Aisne ;
 Le canton de Bazoches, un ancien canton situé dans le département du Loiret.